Guillermo II de Orange-Nassau (La Haya, 27 de mayo de 1626 – íb., 6 de noviembre de 1650) fue príncipe de Orange y estatúder de las Provincias Unidas entre 1647 y 1650.

Biografía
Hijo de Federico Enrique y de Amalia de Solms-Braunfels. En 1641 contrajo matrimonio con María Enriqueta Estuardo (hija del rey Carlos I de Inglaterra), unión de la que nació, de manera póstuma, el futuro Guillermo III de Inglaterra.

En 1648 se opuso a la firma de la Paz de Westfalia, pese a que ésta reconocía la independencia de los Países Bajos. Comenzó entonces negociaciones secretas con Francia para tratar de extender su poder bajo un Estado centralizado. Además, inició acciones para apoyar la reinstauración de su cuñado Carlos II en el trono inglés.

En 1650 se produjo un grave enfrentamiento entre Guillermo II y la provincia de Holanda, dirigida por los regentes de Ámsterdam, Andries Bicker y Cornelis de Graeff, quienes solicitaban la reducción del ejército, de acuerdo a la Paz de Münster, a lo que Guillermo se negaba, ya que era una de las bases de su poder. Finalmente, Guillermo encarceló a varios miembros de la Asamblea Provincial de Holanda (entre ellos a Jan de Witt) en el Castillo de Loevestein y envió tropas a tomar Ámsterdam, aunque la campaña fracasó debido al mal tiempo.

Concluyó con Mazarino (1650) una alianza contra España e Inglaterra, frustrada por su repentina muerte por viruelas.

Ancestros

Imágenes

Enlaces externos 

Casa de Orange-Nassau
Reyes de los Países Bajos
Personas del Siglo de oro neerlandés
Fallecidos por viruela
Príncipes de Orange
Calvinistas de los Países Bajos
Nacidos en La Haya
Guillermo III de Inglaterra